Грай — мультиплікаційний персонаж з серії мультфільмів про козаків.
 Грай — сингл 2010 року гурту Ляпис Трубецкой.
 Грай — російський паган- і фолк-метал-гурт.